Il termine Creation, che significa creazione in lingua inglese, può riferirsi a:

Letteratura
Creazione (Creation) – romanzo di Gore Vidal

Cinema

Creation  – film del 1931 di Willis O'Brien
Creation  – film del 2009 di Jon Amiel, sulla vita di Charles Darwin

Musica
The Creation  – gruppo musicale britannico 
Creation Records  – etichetta discografica fondata nel 1983
Creation  – album del 1965 di John Coltrane
Creation  – album del 1975 dei The Creation
Creation  – album del 2005 di Leslie Satcher